Vojinović ist der Familienname folgender Personen:

 Goran Vojinović (1963–2016), serbischer Schachspieler
 Jovana Vojinović, Geburtsname von Jovana Rapport (* 1992), serbische Schachspielerin